Kerschkamp ist der Name folgender Personen:
 Eugen Kerschkamp (1880–1945), deutscher Maler
 Hans-Joachim Kerschkamp (1915–1997), deutscher General